Csehország
 Voděrady, település a Blanskói járásban
 Voděrady, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Voděrady, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Szlovákia
 Vedrőd (szlovákul Voderady), település a Nagyszombati kerület Nagyszombati járásában